Валти P-66 Вэнгард («Авангард») () — американский истребитель времён Второй мировой войны. Разработан в 1930-х годах  фирмой Vultee Aircraft. 

Первый полёт совершил в 1939 году. Производился Vultee Aircraft, всего было построено около 150 истребителей различных модификаций. 
Применялся ВВС США во время Второй мировой войны в качестве учебной машины. 
В 1942—1943 годах 129 машин были поставлены в Китай.

Тактико-технические характеристики

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Истребители Второй мировой войны
Самолёты Vultee
Истребители США